Persija Jakarta ist ein Fußballverein aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Aktuell spielt der Verein in der höchsten Liga des Landes, der Liga 1. Gegründet wurde der Verein 1928 als VIJ Jakarta (Voetbalbond Indonesische Jakarta), ehe er sich 1964 in Persija Jakarta umbenannte. Der größte Rivale ist Persib Bandung, gegen den das Derbi Indonesia ausgetragen wird.

Vereinserfolge

Persija Jakarta & Prestasi

National League 
 Perserikatan
 1931, 1933, 1934, 1938, 1954, 1964, 1973, 1975, 1979, – Meister
 1932, 1951, 1952, 1978, 1988 – Vizemeister
 Liga Indonesia
 2001 – Meister
 2005 – Vizemeister
 Liga 1
 2018 – Meister

National Cup 
 Piala Indonesia
 Finalist: 2005, 2018/19
 Indonesia President's Cup
 Sieger: 2018

Nationale Turniere 
 Bang Yos Gold Cup
 Sieger (1): 2003

 Trofeo Persija
 Sieger (2): 2011, 2012

 Bang Ali Cup
 Sieger (1): 1977

 Siliwangi Cup
 Sieger (2): 1976, 1978

 Jusuf Cup
 Sieger (1): 1977

 Surya Cup
 Sieger (1): 1978

 Marah Halim Cup
 Sieger (1): 1977

Internationale Turniere 
 Quoch Khanh Saigon Cup/Ho Chi Minh City Cup
 Sieger (1) 1973

 Brunei Invitation Cup
 Sieger (2) 2000, 2001

Juniors Team

Persija U-18 
 Soeratin Cup
 Sieger (4): 1967, 1970, 1972, 1974
 Finalist (1): 2000

Stadion 
Seine Heimspiele trug der Verein im Gelora-Bung-Karno-Stadion in Jakarta aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 77.193 Zuschauern. Der Eigentümer des Stadions ist der Staat Indonesien. Seit Juli 2020 spielt der Club im neuen Jakarta International Stadium mit 82.000 Plätzen.

Aktueller Kader 
Stand: März 2023

Trainerchronik

Ausrüster

Ehemalige Spieler

Weblinks 
 Offizielle Fanseite
 
 
 
 
 Persija Jakarta in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Erläuterungen / Einzelnachweise 

Indonesischer Fußballverein
 
Gegründet 1928
Organisation (Jakarta)